Па́вел Севастья́нов:
 Севастьянов, Павел Александрович (1904—1974) — советский футболист и футбольный судья.
 Севастьянов, Павел Иванович (1786—1852) — русский генерал, участник войн против Наполеона.